Sveti Ambrož označuje več krščanskih svetnikov in blažencev, od katerih navedimo nekatere:

Sveti Ambrož je lahko:
Sveti Ambrož Milanski (tudi samo Sveti Ambrož oziroma Sveti Ambrozij); je svetnik cerkveni učitelj, spoznavalec in nadškof, ki je živel v 4.stoletju (339-397), god 7. december), 
Ambrozij Aupért  (oziroma Ambrož Autpert), ki je bil prej oficir na dvoru kralja Pipina Malega, pozneje pa je postal svetnik kot opat; živel v 8.stoletju  (+778) in ima god 19. julij),
 Ambrož iz Saintes-a (5. stoletje), škof v Saintesu; krajevni svetnik.
 Ambrož d'Agaune († med 520 in 525), opat v Agaune (danes Saint-Maurice-en-Valais); krajevni spomin 2. november .
 Ambroise de Massa († 1240), blaženec, manjši brat ; krajevni spomin  10. november.
 Ambrož Sansedoni († 1286), blaženec, rodom iz Siene v Italiji, dominikanec ; krajevni spomin 20. marec . 
 Ambrož Traversari (+ 1439), blaženec, (italijansko: Ambrogio Traversari, tudi Ambroise le Camaldule, iz reda kamaldulencov, ki mu je bil tudi vrhovni opat; krajevni spomin 20. november. 
 Ambrož Fernandez († 1620), blaženec, rojen v Sisto na Portugalskem, jezuitski brat na Japonskem 1577, mučenec Suzota; krajevni spomin 14. marec . 
 Ambrož Edvard Barlow († 1641), (angleško Ambrose Edward Barlow, benediktinski duhovnik, eden od štirih mučencev (francosko: martyrs d'Angleterre et du Pays de Galles) ; god 10. september . 
 Ambrož Optinski († 1891), starec iz ruskega samostana Optina (angleško: Optina Pustin) ; krajevni spomin 10. oktober .
 Ambrož Matamales († 1936), blaženec, znan pod imenom Louis Valls Matamales, obenem z njim mučen tudi Aleksander Maks Ginestar ter Feliks Vivet Trabal, trije mučenci redovniki iz časa španske državljanske vojne; god 26. avgust.

Opombe